Афера по-голлівудськи — американська кримінальна комедія 1982 року.
 Афера по-голлівудськи — американська кримінальна комедія 2020 року.